Кемпбелл (округ, Кентуккі)
Кемпбелл (округ, Південна Дакота)
Кемпбелл (округ, Теннессі)
Кемпбелл (округ, Вірджинія)
Кемпбелл (округ, Вайомінг)